Никола́й Я́ковлев: Яковлев, Николай Александрович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Яковлев, Николай Викторович (1871—1916) — российский полковник, герой Первой мировой войны.
 Яковлев, Николай Гаврилович (1829—1881) — российский врач; автор ряда трудов по медицине. 
 Яковлев, Николай Георгиевич (1922 — ?) — советский футболист.
 Яковлев, Николай Дмитриевич (1898—1972) — советский военачальник, Маршал артиллерии.
 
 Яковлев, Николай Капитонович (1869—1950) — российский и советский актёр, народный артист СССР.
 Яковлев, Николай Матвеевич (1856—1919) — российский адмирал.
 
 
 Яковлев, Николай Никифорович (1898—1970) — историк, профессор, организатор Государственной публичной исторической библиотеки РСФСР.
 Яковлев, Николай Тимофеевич (1879—1956) — российский архитектор.
 Яковлев, Николай Феофанович (1892—1974) — русский советский лингвист.
 Яковлев, Николай Яковлевич (1921—1993) — Герой Советского Союза.